Natalia Ivanova puede referirse a las siguientes personas:
 Natalia Ivanova (1981-), atleta rusa especialista en los 400 metros vallas;
 Natalia Ivanova (1969-), luchadora rusa-tayika;
 Natalia Ivanova (1971-), practicante de taekwondo rusa;
 Natalia Ivanova (1970-), esgrimidora rusa.
 Natalia Ivanova, futbolista kazaja.